Miejscowości w USA:
 Cape May – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cape May (ang. Cape May County) – w stanie New Jersey